Solano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Haydee Solano
 Rodolfo Solano Gómez